Alegerile prezidențiale din Republica Moldova din 1991 au avut loc pe 8 decembrie. Mircea Snegur a fost singurul candidat propus pentru alegeri, și a fost ales fără opoziție.

Alegerile au avut loc pe fondul tensiunilor etnice, cu separatiștii din Găgăuzia și Transnistria, declarând că nu vor participa la alegeri.

Rezultate

Note

Alegeri prezidențiale în Republica Moldova
1991 în Republica Moldova